159 steht für:
 das Jahr 159
 Alfa Romeo 159, italienisches PKW-Modell
 Alfa Romeo Tipo 159, italienischer Rennwagen
 Ferrari 159, italienischer Rennwagen
 Peugeot Typ 159, französisches PKW-Modell

Siehe auch:
 U 159